Grupp B vid Fifa Confederations Cup 2009 spelades från 15 juni till 21 juni 2009.

Fyra lag spelar i gruppen:
 , segrare av Sydamerikanska mästerskapet 2007
 , segrare av Afrikanska mästerskapet 2008
 , segrare av Världsmästerskapet 2006
 , segrare av Concacaf Gold Cup 2007

Tabell

Matcher

Brasilien mot Egypten

{{Resultat med trupp|id=BRA-EGY
|nr       = 3
|bild     = FIFACC Brazil-Egypt line up.svg
|datum    = 15 juni 2009
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 3 – 1
|mål1     = Kaká Luís Fabiano Juan 
|mål2     =  Mohamed Zidan  Mohamed Shawky
|arena    = Free State Stadium
|spelplats= Bloemfontein
|publik   = 27851
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 

}}

USA mot Italien

{{Resultat med trupp|id=USA-ITA
|nr       = 4
|bild     = FIFACC United States-Italy line up.svg
|datum    = 15 juni 2009
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 0
|mål1     = Landon Donovan 
|mål2     =  Giuseppe Rossi Daniele de Rossi
|arena    = Loftus Versfeld Stadium
|spelplats= Pretoria
|publik   = 34341
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
}}

USA mot Brasilien

{{Resultat med trupp|id=USA-BRA
|nr       = 7
|bild     = FIFACC United States-Brazil line up.svg
|datum    = 18 juni 2009
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 2
|mål1     = 
|mål2     =  Felipe Melo Robinho Maicon
|arena    = Loftus Versfeld Stadium
|spelplats= Pretoria
|publik   = 39617
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
}}

Egypten mot Italien

{{Resultat med trupp|id=EGY-ITA
|nr       = 8
|bild     = FIFACC Egypt-Italy line up.svg
|datum    = 18 juni 2009
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 0
|mål1     = Mohamed Homos 
|mål2     =
|arena    = Ellis Park Stadium
|spelplats= Johannesburg
|publik   = 52150
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
}}

Italien mot Brasilien

{{Resultat med trupp|id=ITA-BRA
|nr       = 11
|bild     = FIFACC Italy-Brazil line up.svg
|datum    = 21 juni 2009
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 2 
|mål1     = 
|mål2     =  Luís Fabiano Andrea Dossena
|arena    = Loftus Versfeld Stadium
|spelplats= Pretoria
|publik   = 41195
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|kitlag1  = 
|kitlag2  =  
}}

Egypten mot USA

{{Resultat med trupp|id=EGY-USA
|nr       = 12
|bild     = FIFACC Egypt-United States line up.svg
|datum    = 21 juni 2009
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 1
|mål1     = 
|mål2     =  Charlie Davies Michael Bradley Clint Dempsey
|arena    = Royal Bafokeng Stadium
|spelplats= Rustenburg
|publik   = 23140
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|kitlag1  = 
|kitlag2  =  
}}

Källor
 

Fifa Confederations Cup 2009